Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Kypru. Kyperská republika (bez Severního Kypru) měla v roce 2011 celkem 838 897 obyvatel.

Kypřané jsou rozděleni hlavně do dvou etnických komunit a to jsou kyperští Řekové a kyperští Turci, kteří sdílejí mnoho kulturních znaků, ale uchovali si identitu na základě etnicity, náboženství, jazyka a vazeb na mateřskou zemi. Před začátkem rozporů v roce 1964 žili všichni Kypřané (tehdy 77 % Řeků, 18 % Turků, 5 % jiných komunit, včetně Arménců a Maronitů) roztroušení po ostrově.

Turecká invaze na Kypr v roce 1974 fakticky rozdělila ostrov na dvě politické oblasti: 99,5 % kyperských Řeků nyní žije v Kyperské republice, zatímco 98,7 % kyperských Turků žije na severu ostrova (99,2 % jiných národností žije v řecké oblasti na jihu). Řečtina je převažujícím jazykem na jihu, turečtina na severu.

Celková populace Kypru na konci roku 2006 byla o trochu více než 1 milion lidí, z toho 789 300 lidí žilo v oblasti kontrolované vládou kyperské republiky a 265 100 v severní části. Populace severního Kypru zahrnuje 150 000 – 160 000 tureckých imigrantů, kteří jsou kyperskou vládou považováni za "ilegální osadníky" a nejsou zahrnutí do populační statistiky statistického úřadu.

Populace 

838 897 v Kyperské republice (sčítání 2011)
265 100 v Severním Kypru (sčítání 2006).
1 103 997 lidí celkem (2006–2007)

Populace podle občanství

Území kontrolované Kyperskou republikou:
1992: 95,8 % kyperské, 4,2 % jiné
2001: 90,6 % kyperské, 9,4 % jiné
2011: 78,6 % kyperské, 21,4 % jiné

Demografická statistika

Kypr (1901–1990) 

Histirická data o hlavních demografických indikátorech v letech 1901 až 1990, za celý ostrov:

1 Čísla narození a úmrtí v letech 1901–1932 jsou odhady založené na úrovni porodnosti a úmrtnosti.

Jih 

Historická data o demografických indikátorech v letech 1990 až 2013, pro jižní část ostrova:

Historická populační statistika 
Kyperští Turci byli na ostrově většinou mezi lety 1777 a 1800.

Při sčítáních v letech 1881 až 1960 se všichni muslimové počítali jako Turci a jen pravoslavní křesťané byli počítáni jako Řekové. Existují však malé populace řecky mluvících muslimů a turecky mluvících pravoslavných křesťanů.

Mezi lety 1955 a 1973 ze země emigrovalo 16 519 Turků a 71 036 Řeků. Jen 290 z emigrujících kyperských Turků zamířilo do Turecka.

Jazyky 
Řečtina a turečtina jsou oficiální jazyky Kypru na základě ústavy. Oficiálním jazykem Severního Kypru je na základě ústavy turečtina.

Náboženství 
Ke Kyperské pravoslavné církvi se hlásí řecká komunita, kyperští Turci vyznávají islám.

Podle sčítání v roce 2001 na území ovládaném kyperskou vládou 98,2 % populace vyznává různé formy křesťanství, 94,8 % obyvatel jsou pravoslavní křesťané.

Reference

Externí odkazy 
 

Kypr
Kypr